Изабе́ль Бо́йер Ги́ллис (; род. 9 февраля 1970, Нью-Йорк) — американская актриса и писательница.

Биография 
Изабель Бойер Гиллис родилась 9 февраля 1970 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) в семье общественных деятелей Арчибальда и Линды Гиллис. Окончила Нью-Йоркский университет со степенью бакалавра.

В 1990—2011 годах Изабель сыграла в 18 фильмах и телесериалах. После окончания кинокарьеры Гиллис занимается писательством, выпустила мемуары «A Year and Six Seconds» в 2011 году и «взрослую» новеллу «Beside Me» в 2013 году.

В 1999—2005 годах Изабель была замужем за профессором ДеСалесом Харрисоном. В этом браке Гиллис родила двух сыновей (род. в декабре 2001 и ~2002—2005).

С 13 октября 2007 года Изабель замужем во второй раз за журналистом Питером Лэттманом, с которым она встречалась 18 месяцев до их свадьбы.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Изабель Гиллис

Выпускники школы Брирли
Выпускники Найтингейл-Бэмфордской школы
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета